Onderdistrict in Indonesië
 Tuhemberua (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Noord-Nias in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tuhemberua (Lolomatua), een plaats in het regentschap Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tuhemberua (Mandrehe), een plaats in het regentschap Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Tuhemberua (Ma U), een plaats in het regentschap Nias in de provincie Noord-Sumatra